Кубок Португалії з футболу 2011–2012 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул вдруге здобула Академіка (Коїмбра).

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 листопада 2011

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 листопада 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 листопада 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 листопада 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 грудня 2011

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 грудня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11 січня/8 лютого 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12 січня/7 лютого 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Португалії на soccerway 

2011–2012
Португалія
Португалія
2011 у португальському спорті
2012 у португальському спорті